Kage steht für:
 Kage (Angola), Ortschaft in Angola

Kage ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Kage (* 1973), deutscher Rapper
 Manfred Kage (1935–2019), deutscher Wissenschaftsfotograf und Unternehmer

Siehe auch:
 Kåge (Begriffsklärungsseite)
 Cage